Diese Folgenübersicht enthält alle Episoden der amerikanisch-kanadischen Zeichentrickserie PAW Patrol.

Übersicht

Folgenübersicht

Staffel 1 (2013–2014)

Staffel 2 (2014–2015)

Staffel 3 (2015–2017)

Staffel 4 (2017–2018)

Staffel 5 (2018–2019)

Staffel 6 (2019–2021)

Staffel 7 (2020–2021)

Staffel 8 (2021–)

Staffel 9 (2022–)

Specials

Film

Einzelnachweise 

Episodenliste